Добруский - фамилия:

 Добруский, Вацлав (1858—1916) — болгарский учёный-археолог чешского происхождения.
 Добруский, Ян (1853—1907) — чешский шахматный композитор.

См. также 
 Добрусин
 Добрев